Friedrichsthal kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Friedrichsthal, Thüringen – tidigare kommun, Thüringen, 
 Friedrichsthal, Saarland – kommun, Saarland, 
 Friedrichsthal, Oranienburg – ort, tidigare kommun, Oranienburg, Brandenburg